Персианов — русская фамилия.

Известные носители 
 Персианов, Владимир Александрович (1932—2020) — экономист-транспортник, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ.
 Персианов, Георгий — протоиерей Красноярской духовной семинарии.
 Персианов, Игорь Александрович — член администрации гимназии № 157 имени принцессы Е. М. Ольденбургской, руководитель музея гимназии.
 Персианов, Сергей Александрович — российский государственный и политический деятель.

См. также 
 
 Персиановский